Чемпионат Румынии по футболу 1976/1977 годов — 60-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1976/1977
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1976 году
Спорт в Румынии в 1977 году